Кэри Селден Родман (; 19 февраля 1909, Манхэттен — 2 ноября 2002, округ Берген, Нью-Джерси) — американский поэт, драматург и писатель; автор политических комментариев и художественной критики; основатель и редактор левого журнала «Common Sense» (1932—1943), критик «Нового курса» Рузвельта; его книга «Ренессанс на Гаити», опубликованная в 1948 году, была первой детальной работой об искусстве Гаити и самих чернокожих художниках.

Биография

Работы 
 Mortal Triumph and Other Poems — 1932
 A New Anthology of Modern Poetry — 1938
 The Revolutionists, A Verse Play — 1942
 Horace Pippin, A Negro Painter in America — 1947
 Renaissance in Haiti — 1948
 Haiti: The Black Republic — 1954
 The Eye of Man — 1955
 Conversations with Artists — 1957
 The Insiders — 1960
 The Heart of Beethoven — 1962
 Death of the Hero — 1964
 The Mexico Traveler — 1969
 South America of the Poets — 1970
 Tongues of Fallen Angels — 1972
 Horace Pippin, The Artist as a Black American, with Carole Cleaver — 1972
 The Miracle of Haitian Art — 1974
 Genius in the Backlands — 1977
 Artists in Tune with Their World — 1982
 Where Art is Joy, Haitian Art: The First 40 Years — 1988
 Geniuses & Other Eccentrics — 1997

Примечания

Литература 
 Martin, Douglas (11 November 2002). «Selden Rodman, Writer and Folk Art Advocate, Dies at 93». New York Times.
 Strassel, Annemarie (2003). «Selden Rodman Papers». Yale University.

Ссылки 

Писатели XX века
Писатели США
Социалисты США
Новый курс Рузвельта
Выпускники Школы Лумиса Чаффи